Bernd Fiedler ist der Name folgender Personen:

* Bernd Fiedler (Kameramann) (* 1941), deutscher Kameramann, Drehbuchautor und Regisseur 
 Bernd Fiedler (Sportfunktionär) (* 1955), deutscher Steuerberater und Sportfunktionär